Ла Запотера има више значења:

 Ла Запотера (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Запотера (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Запотера (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Запотера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Запотера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Запотера (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику